Příjmení Herberstein nosí více významných osobností:

 Albert Herberstein (1864–1945) – rakouský šlechtic a moravský politik
 Jan Ludvík Herberstein (1842–1902) – rakouský šlechtic a moravský politik
 Johann Karl Herberstein (1719–1787) – biskup lublaňský a církevní představitel josefinismu
 Siegmund von Herberstein (1486–1566) – rakouský diplomat v habsburských službách
 Herbersteinové – štýrský šlechtický rod

Externí odkazy